Works steht für: 

 Works (Album), Musikalbum von Pink Floyd (1983)
 Works Volume I, Musikalbum von Emerson, Lake and Palmer (1977)
 Works Volume II, Musikalbum von Emerson, Lake and Palmer (1977)
 AppleWorks, integriertes Programmpaket
 IBM Works, integriertes Programmpaket, siehe OS/2 #OS/2 3.x
 Microsoft Works, integriertes Programmpaket
 Mount Works, Berg in Antarktika

Works ist der Familienname folgender Personen:

 John D. Works (1847–1928), US-amerikanischer Politiker
 Ralph Works (1888–1941), US-amerikanischer Baseballspieler

The Works steht für:
 The Works (Fernsehsender), US-amerikanischer Fernsehsender
 The Works (Album), Musikalbum von Queen (1984)
 The Works (2016), britischer Kurzfilm (2016)

Siehe auch:
 Work